Cette page présente la  en Pro D2.

Entraîneurs 
Christopher Whitaker : Entraineur des arrières
Pierre-Philippe Lafond : Entraineur des avants

La saison

Budget

Récit

Transferts

Effectif 2016-2017

Calendrier et résultats

Matchs amicaux
 US Montauban - Colomiers rugby :  30-26
 US Montauban - AS Béziers :  21-5
 SU Agen - US Montauban :  17-22

Pro D2 

|}

Barrages d'accession en Top 14

Demi Finales

Finale

Statistiques

Statistiques collectives

Attaque 
312 points : 27 essais, 21 transformations, 41 pénalités et 4 drop

Défense

Statistiques individuelles

Meilleur réalisateur 
 Jérôme Bosviel : 272 points (50 pénalités, 3 drops, 39 transformations, 7 essais)

Meilleur buteur 
 Jérôme Bosviel : 237 points (50 pénalités, 3 drops, 39 transformations)

Meilleur marqueur 
Maxime Mathy : 8 essais
Waisale Sukanaveita : 7 essais
Jérôme Bosviel : 7 essais

Joueurs les plus sanctionnés
Terry Philippart : 3 (2 cartons jaunes, 1 carton rouge) 
Taleta Tupuola : 3 (2 cartons jaunes, 1 carton rouge) 
Pierrick Esclauze : 3 (2 cartons jaunes, 1 carton rouge)

Notes et références

Liens externes 

2016-2017
Montauban